Arzbach heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinde:
 Arzbach, im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz

Orte, Gemeindeteile:
 Arzbach (Röhrmoos), Ortsteil der Gemeinde Röhrmoos im Landkreis Dachau, Bayern
 Arzbach (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Arzbach (Wörnitz), Ortsteil der Gemeinde Wörnitz im Landkreis Ansbach, Bayern

 Arzbach (Gemeinde Kleinzell), Siedlungsplatz der Gemeinde Kleinzell, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Arzbach (Gemeinde Neuberg), Ortschaft von Neuberg an der Mürz, Steiermark

Gewässer:
 Arzbach (Auerbach), linker Zufluss des Auerbachs (zum Inn) am Sudelfeld beim Polizeiheim von Oberaudorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Arzbach (Bibers), linker Zufluss der Bibers kurz vor Michelfeld, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Arzbach (Isar), linker Zufluss der Isar zwischen Lenggries und Wackersberg, beide Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Arzbach (Mürz), rechter Zufluss der oberen Mürz bei Lechen, Markt Neuberg an der Mürz, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Arzbach (Nesse), linker Zufluss der Nesse bei Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen
 Arzbach (Übelbach), linker Zufluss des Übelbachs bei Waldstein, Gemeinde Deutschfeistritz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Arzbach (Würf), linker Zufluss des Würfs (zur Ohm) nach Schröck, Stadt Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen

Siehe auch:
 Artzbach, Ortswüstung bei Schröck, Stadt Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Arzach
 Erzbach